Ruml nosí více různých osobností:

 Beardsley Ruml (1894–1960) – americký statistik a ekonom
 Ivan Ruml (* 1951) – český rozhlasový redaktor
 Jan Ruml (* 1953) – český politik a právník, syn Jiřího
 Jan Ruml (poslanec Českého zemského sněmu) (1817–1881) – český evangelický duchovní a politik
 Jiří Ruml (1925–2004) – český novinář, politik, otec Jana
 Joel Ruml (* 1953) – český duchovní
 Karel Ruml (* 1948) - český hokejista
 Matouš Ruml (* 1985) – český herec
 Ondřej Ruml (* 1981) – český hudebník
 Otakar Ruml (* 1950) – český politik KSČM, zastupitel Královéhradeckého kraje a bývalý zastupitel města Nová Paka  Petr Šimčák

fiktivní
 bratři Tomáš a Pavel Rumlovi a jejich otec architekt Ruml z českého filmu Radikální řez (1983) od Dušana Kleina

jiné
 O prajském rumlu – hanácká opera